Sekip (Limapuluh), een plaats in Indonesië
 Sekip (Lubuk Pakam), een plaats in Indonesië
 Sekip (Medan Petisah), een plaats in Indonesië